Jeff Parker peut désigner :
 Jeff Parker (1964-2017), hockeyeur américain ;
 Jeff Parker, dessinateur politique et auteur de comic strip américain ;
 Jeff Parker (1966-), scénariste de comics américain.
 , musicien né en 1967, membre du groupe Tortoise